Belgisch handbalteam (mannen)
 Belgisch handbalteam (vrouwen)